Le Brave Soldat Chvéïk () est un roman tchèque inachevé de Jaroslav Hašek (publié de 1921 à 1923). Il a notamment été adapté dans :
 Le Brave Soldat Chvéïk, film d'animation tchécoslovaque de Jiří Trnka (1955) ;
 Le Brave Soldat Chvéïk, film allemand d'Axel von Ambesser (1960).
  (Les Aventures du brave soldat Chvéïk), série télévisée allemande en treize épisodes dirigée par Wolfgang Liebeneiner, diffusée de 1972 à 1976.